Collegio elettorale di Portici – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Portici – collegio elettorale del Senato della Repubblica